Аккайын — название географических объектов в Казахстане.

Населённые пункты 
 Аккайын (бывшее Белоцерковка) — село в Буландынском районе Акмолинской области.
Аккайын (бывшее Малотимофеевка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Аккайын (бывшее Коминтерн) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Аккайын (бывшее Ленинка) — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Аккайын — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Аккайын (бывшее Сорочинко) — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Аккайын — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аккайын (бывшее Комаровка) — село в Железинском районе Павлодарской области.

Санаторий 
 Аккайын — санаторий в Алматинской области.